

Cinema 
Crust – film del 2003 diretto da Mark Locke

Musica 
Crust – gruppo musicale statunitense della Trance Syndicate
Crust – album dei Crust del 1991
Crust – album dei Sadist del 1997
Crust punk – sottogenere dell'hardcore punk